Гунарис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Гунарис, Димитриос (1866 — 1922) — премьер-министр Греции в 1915 и 1921-22 гг.
 Гунарис, Иоаннис (род. 1952) — футболист.